Чаплы́гинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Липецкой области России.

Административный центр — город Чаплыгин.

География 
Площадь 1490 км². Район граничит с Рязанской и Тамбовской областями, а также с Лев-Толстовским и Добровским районами Липецкой области.

Основные реки — Становая Ряса, Ранова.

История 
Раненбургский район образован 30 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Козловский округ). После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской.

20 октября 1933 года Президиум ВЦИК постановил «Перечислить Люблинский и Зыковский сельсоветы Лев-Толстовского района в Раненбургский район»*

26 сентября 1937 года — включён во вновь образованную Рязанскую область. 1 марта 1944 года часть территории Раненбургского района была передана в новый Колыбельский район. В 1948 году переименован в Чаплыгинский район. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав.

4 июля 1956 года в состав Чаплыгинского района включена часть упразднённого Колыбельского района. 1 февраля 1963 также упразднённый Троекуровский район вошёл в Чаплыгинский.

Официальные символы района 
Герб Чаплыгинского района утвержден Решением восьмой сессии Чаплыгинского районного Совета депутатов от 22 декабря 2004 года, № 103.

Флаг Чаплыгинского района утверждён Решением Чаплыгинского районного Совета депутатов от 22 декабря 2004 года № 104 «О флаге муниципального образования „Чаплыгинский район“».

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Чаплыгин) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
Чаплыгинский район, в рамках административно-территориального устройства области, включает 23 административно-территориальных единиц, в том числе 1 город районного значения и 22 сельсовета.

Чаплыгинский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает 23 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 22 сельских поселения:

Населённые пункты 
В Чаплыгинском районе 103 населённых пункта.

Экономика 
30 ноября 2006 года на территории района образована особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Чаплыгинская» в связи с чем в Чаплыгинском районе ожидался промышленный бум.

Большие надежды района были связаны с уникальным горно-обогатительным комбинатом (ГОК) «Ранова», построенным возле села Урусово. Однако, на момент начала 2015 г., ГОК практически не функционирует (около трёх лет). В 2011 году австрийской фирмой «HAWLE» был построен завод по производству запорных конструкций. Другая новостройка — завод по производству полиэтиленовых шлангов для капельного полива.

Транспорт 

Через район проходят Чаплыгинское шоссе, а также магистраль, которая выходит на магистраль Москва — Волгоград.

В Чаплыгине находится крупный железнодорожный узел — станция Раненбург.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Официальный сайт Администрации Чаплыгинского муниципального района
 Герб Чаплыгина и Чаплыгинского района
 Раненбург-City — независимый информационно-аналитический портал

Чаплыгинский район Липецкой области